Takeshi Aoki (Takasaki, 28 de setembro de 1982) é um futebolista profissional japonês,  que atua como volante.

Carreira

Inicio 
Aoki atuou na Maebashi Ikuei High School, neste colégio até 2000, quando deu logo um pulo ao futebol profissional ao Kashima no ano de 2000

Kashima Antlers 
No Kashima, Aoki chegou em 2001, e foi ganhando espaço em 2001, 2002, até se tornar peça central na defesa na temporada de 2003, neste vence a Copa do Leste Asiático: 2003, como titular.

Aoki, tambem se mantem no clube no tri-campeonato da J=League em 2007, 2008 e 2009, com a companhia de Morimoto, Sugahara

Sagan Tosu 
Com o fim do contrato no clube, chega ao ascendente Tosu, em 2016, atuando até 2017, 24 presenças com a malha do clube.

Roasso Kumamoto 
Na temporada 2018, assina com o time da J-League 2.

Seleção 

Aoki fez sua estréia pela seleção japonesa, contra o Uruguai no Sapporo Dome em 2008, porém, não fixou-se como presença constante no selecionado nipônico.

Títulos 
 Kashima Antlers
Copa do Leste Asiático: 2003
J. League Division 1: 2001, 2008 e 2009
Copa do Imperador: 2007
Copa da Liga Japonesa:2002, 2011, 2012
Copa Suruga Bank: 2012, 2013

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Roasso Kumamoto
Futebolistas do Sagan Tosu
Naturais de Takasaki